Прюньер:

 Прюньер — коммуна во Франции, департамент Верхние Альпы.
 Прюньер — коммуна во Франции, департамент Изер.
 Прюньер — коммуна во Франции, департамент Лозер.